CIR steht für:
 Arctic Circle Air (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Cairo Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Cairo (Illinois), Illinois
 Campionato Italiano Rally (dt.: Italienische Rallye-Meisterschaft)
 Center for Investigative Reporting (CIR)
 Christliche Initiative Romero, deutscher Verein für Arbeits- und Menschenrechte in Ländern Mittelamerikas
 Combustion Integrated Rack, ISS-Gerät, siehe Liste der ISS-Einrichtung
 Committed Information Rate, garantierte Übertragungsgeschwindigkeit eines Telekommunikationssystems, siehe Frame Relay
 Common Identity Repository, eine Biometrie-Datenbank der Europäischen Union 
 Compagnie Industriali Riunite, italienische Industrieholding
 Computer Integrated Railroading, Projekt der Deutschen Bahn zur Effizienzsteigerung im Bahnverkehr durch Computereinsatz, siehe CIR-ELKE
 Convention des Institutions Républicaines, von François Mitterrand gegründete Partei
 Cost-Income-Ratio, Kennzahl zur Effizienzmessung in Unternehmen
 Cox-Ingersoll-Ross, ein stochastischer Prozess, siehe Wurzel-Diffusionsprozess #Cox-Ingersoll-Ross-Modell
 Cyber- und Informationsraum, militärischer Organisationsbereich der Bundeswehr seit 2017 (Kommando Cyber- und Informationsraum)

Cir steht für:
 Gruppo del Cir, Cirspitzen, eine Berggruppe in Südtirol
 Zirkel (Sternbild)

cir steht für:
 Tîrî (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in Neukaledonien

Siehe auch:
 Tschir

Abkürzung